Fausto Zanardelli – cantautore italiano, noto anche con gli pseudonimi di Edipo e Fausto Lama, membro dei Coma Cose
 Giuseppe Zanardelli – politico italiano
 Tito Zanardelli – anarchico italiano